Abdoukarime Diouf – allenatore di calcio senegalese
 El-Hadji Diouf – calciatore senegalese
 Jacques Diouf – politico e diplomatico senegalese
 Mame Biram Diouf – calciatore senegalese
 Mignane Diouf – calciatore senegalese
 Pape Diouf – giornalista e procuratore sportivo senegalese
 Pape Mamadou Diouf – calciatore senegalese
 Pape Paté Diouf – calciatore senegalese
 Valentina Diouf – pallavolista italiana